Die Parlamentswahl in Israel 1977 fand am 17. Mai 1977 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der neunten Knesset. Diese Parlamentswahl beendete die seit 1925 bestehende Dominanz der linkszionistischen Parteien (Mapai, Mapam, Hashomer Hatzair, Poale Zion, Achdut haAwoda und Ratz).

Ergebnis

Quellen 

 Ninth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1977